L'épreuve de double mixte en tennis de table fait partie pour la première fois du programme de cette épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo. L'épreuve a lieu du 25 au  au Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Médaillés

Qualification

Calendrier 
 Huitièmes de finale : 25 juillet
 Quarts de finale : 26 juillet
 Demi-finales : 26 juillet
 Finale : 27 juillet

Têtes de séries 
Les 16 têtes de séries ont été dévoilées en .

Résultats

Références 

Double mixte